Klingelhöffer ist der Familienname von:

 Otto Klingelhöffer (1812–1903), deutscher Landrat und Verwaltungsbeamter
 Reinhard Klingelhöffer (1851–1935), deutscher Architekt und Geheimer Oberbaurat
 Wilhelm Klingelhöffer (1803–1882), deutscher Richter und Politiker

Siehe auch:
 Klingelhöfer